Nephtheidae är en familj av koralldjur som beskrevs av Gray 1859. Enligt Catalogue of Life ingår Nephtheidae i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Alcyonacea, klassen Octocorallia, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nephtheidae 503 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Nephtheidae